The Great Wall of China  est une chanson de Billy Joel.
Great Wall of China est un album de Tangerine Dream.
Great Wall of China est le nom anglais de la grande muraille de Chine.